Sakata steht für:
 Sakata, ein Ort in Japan
 Sakata (Volk), in der Schwarzwasserprovinz in der Demokratischen Republik Kongo.
 Sakata (Sprache),  Sprache des Sakata-Volkes in der Demokratischen Republik Kongo
 Sakata Seed Corporation, ein japanischer Saatguthersteller
 Sakata Inx, ein japanischer Druckfarbenhersteller

Sakata ist der Familienname folgender Personen:
 Akihiro Sakata (* 1984), japanischer Fußballspieler
 Akira Sakata (* 1945), japanischer Fee-Jazz-Musiker
 Daiki Sakata (* 1994), japanischer Fußballspieler
 Daisuke Sakata (* 1983), japanischer Fußballspieler
 Harold Sakata (1920–1982), US-amerikanischer Gewichtheber, Wrestler und Schauspieler
 Sakata Hiroo (1925–2005), japanischer Schriftsteller
 Sakata Kazuo (1889–1956), japanischer Maler
 Kazuto Sakata (* 1966), japanischer Motorradrennfahrer
 Masaaki Sakata (* 1972), japanischer Rugby-Union-Spieler
 Megumi Sakata (* 1971), japanische Fußballtorhüterin
 Naoko Sakata (* 1983), japanische Jazzmusikerin
 Ryōta Sakata (* 1992), japanischer Fußballspieler
 Sakata Shōichi (1911–1970), japanischer Physiker
 Takefumi Sakata (* 1980), japanischer Boxer
 Sakata Tōjūrō I. (1647–1709), japanischer Kabuki-Darsteller
 Sakata Tōjūrō IV. (1931–2020), japanischer Kabuki-Darsteller
 Tomoki Sakata (* 1993), japanischer Pianist
 Yoshihiro Sakata (* 1942), japanischer Rugbyspieler und -trainer